Le Superstars Series 2011 sono l'ottava edizione del Campionato Italiano Superstars, la quinta dell'International Superstars Series e la seconda della Superstars GT Sprint, che da quest'anno cambia nome in International GT Sprint Series. Nella Superstars il titolo Internazionale è stato vinto da Andrea Bertolini, sulla Maserati e il titolo Italiano da Alberto Cerqui, sulla BMW, mentre il titolo della GT Sprint è stato vinto dall'equipaggio Giuseppe Cirò-Gaetano Ardagna, sulla Ferrari.

Piloti e Team Superstars Series

Piloti e team International GT Sprint Series

Calendario

ISS= International Superstars SeriesItaliano= Campionato Italiano SuperstarsGT= International GT Sprint Series

Risultati

Risultati Superstars Series

Risultati International GT Sprint Series

Classifiche Superstars Series

Campionato Italiano Superstars

International Superstars Series

Rookies Trophy

Stars Drivers Trophy

Classifiche GT Sprint

International GT Sprint Series

N.B.: la classifica tiene conto dei migliori dodici risultati, le Pole Position e i Giri più veloci non vengono scartati.

Note

Collegamenti esterni

2011
Superstars Series